Конайнг () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Конайнг Бекеклах — легендарный верховный король Ирландии (IX—V в.в. до н. э.)
 Конайнг Куйрре — первый король Наута (до 664)
 Конайнг мак Амалгадо — король Бреги (728—742)
 Конайнг мак Флайнн — король Бреги (839—849)
 Конайнг Уа Бейглейгинн (ум. в 1128) — ирландский клирик